Стоун Риџ има више значења:
 Стоун Риџ (Њујорк)
 Стоун Риџ (Вирџинија)